Интратив (сокращенно: )- падеж, который используется в случая выражения понятия «посреди».

Есть в языке Лимбу, где встречается с локативом, суффикс — -ʼō. Когда падежи сочетаются, две морфемы произносятся как -lummō.

 {| style="border: 1px solid black;"
|anchi-lum-ʼō||mi||nɛ̄
|-
|we*-ITRT-LOC||огонь||расположен
|-
|colspan=7 align="center"|«Огонь между нами двумя»
|}

* anchi двойное местоимение первого лица, «ты и я».

Ссылки 
 

Падеж